Het Formule E seizoen 2016-2017 was het derde seizoen van het elektrische autosportkampioenschap Formule E. Het kampioenschap ging van start op 9 oktober 2016 in Hongkong en eindigde op 30 juli 2017 in Montréal. Sébastien Buemi was de regerend kampioen bij de coureurs, terwijl Renault e.Dams de verdedigend teamkampioen was.

Lucas di Grassi werd kampioen in de laatste race door zijn titelrivaal Buemi te verslaan. Renault e.Dams verdedigde succesvol de titel bij de teams.

Teams en coureurs 
 Het team Trulli GP is tijdens het vorige seizoen uit het kampioenschap gestapt vanwege financiële problemen. Dit seizoen stapte het fabrieksteam van Jaguar het kampioenschap binnen.
 Het Team Aguri verkocht voor aanvang van het laatste raceweekend van het seizoen 2015-2016 haar aandelen aan het Chinese bedrijf China Media Capital, deze veranderde de naam in Techeetah.

Races 
 De officiële kalender werd bekend gemaakt op 28 september 2016.
 De ePrix' van Peking, Putrajaya, Punta del Este, Long Beach en Londen zijn van de kalender verdwenen. De ePrix van Monte Carlo is weer terug na een jaar afwezigheid. De ePrix' van Hongkong, Marrakesh, Montreal en New York zijn nieuw op de kalender.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Coureur is niet gefinisht, maar wel geklasseerd omdat hij meer dan 90% van de raceafstand heeft afgelegd.